Dolina Bobrowiecka Orawska
 Dolina Bobrowiecka Liptowska